Ґань (贛語) — мова сино-тибетської мовної сім'ї, один з діалектів (чи мов, бо діалектами ці мови вважаються за традицією) китайської мови. Ґань в свою чергу поділяється на ряд діалектів.

Посилання 
 Класифікація діалектів Ґань 

Китайська мова